De Spaanse voetbalclub Real Zaragoza speelt sinds 1962 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Real Zaragoza

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Spanje
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Real Zaragoza
Real Zaragoza